Танай, Шахнаваз (1950—2022) — афганский государственный и военный деятель.
 Танай (царь) — легендарный король готов (царь скифов).
 Танай — озеро в Витебской области Белоруссии.
 Танай (горнолыжный курорт) — горнолыжный курорт в Кемеровской области.

См. также 
 Таннаи